La saison 1979-1980 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le Budapest Honvéd FC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le double tenant du titre, l'Ujpest Dozsa et quatre sur le Vasas SC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1979 en Hongrie
Hongrie
1980 en Hongrie